Bandundu bezeichnet:

 Bandundu (Provinz), Provinz der Demokratischen Republik Kongo
 Bandundu (Stadt), Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Demokratischen Republik Kongo